Leão IV pode-se referir a:
 Leão IV, o Cazar
 Papa Leão IV

Desambiguação